Die Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi 2001/02 war die 40. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am  12. August 2001 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 26. Mai 2002 mit dem 38. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Mit der Saison 2001/02 wurde der türkische Profi-Fußball grundlegenden Änderungen unterzogen. Bisher bestand der Profifußball in der Türkei aus drei Ligen: Der höchsten Spielklasse, der einspurigen Türkiye 1. Futbol Ligi, der zweitklassigen fünfspurig und zweietappig gespielten Türkiye 2. Futbol Ligi und der drittklassigen und achtgleisig gespielten Türkiye 3. Futbol Ligi. Zur Saison 2001/02 wurde der Profifußball auf vier Profiligen erweitert. Während die Türkiye 1. Futbol Ligi unverändert blieb, wurde die Türkiye 2. Futbol Ligi in die nun zweithöchste Spielklasse, die Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi (zu dt.: 2. Fußballliga der Kategorie A der Türkei), und die dritthöchste Spielklasse, die Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi (zu dt.: 2. Fußballliga der Kategorie B der Türkei), aufgeteilt. Die nachgeordnete Türkiye 3. Futbol Ligi wurde fortan somit die vierthöchste Spielklasse, die TFF 3. Lig.

Die nun neue zweithöchste Spielklasse, die Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi, wurde als einstufige Liga mit 20 Mannschaften konzipiert, bei der die Mannschaften auf den ersten drei Tabellenplätzen zum Saisonende direkt in die höhere 1. Lig aufstiegen und die Mannschaften auf den fünf letzten Tabellenplätzen in die niedere 2. Lig B Kategorisi abstiegen. In die neugeschaffene zweite Liga wurden keine Aufsteiger aus der vormals dritthöchsten Spielklasse, der 3. Lig, aufgenommen, sondern lediglich 17 Mannschaften auf den oberen Tabellenplätzen der 2. Lig der Vorsaison. Hinzu kamen die drei Absteiger aus der 1. Lig Siirt Jetpaspor, Erzurumspor, Adanaspor. Die Mannschaften, die in der vergangenen Saison in der 3. Lig den Aufstieg erreicht hatten, wurden in die neue dritthöchste Spielklasse, der Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi aufgenommen.

Die Saison beendete Altay Izmir als Meister und stieg damit nach zweijähriger Abstinenz wieder in die höchste türkische Spielklasse auf. Die Tabellenplätze zwei und drei belegten Elazığspor und Adanaspor und stiegen ebenfalls direkt in die 1. Lig auf. Während Elazığspor das erste Mal in der Vereinshistorie an der höchsten Spielklasse teilnahm, schaffte Adanaspor den direkten Wiederaufstieg in die 1. Lig. Als Absteiger standen zum Saisonende Hatayspor, Siirt Jetpaspor, Erciyesspor, Batman Petrolspor und Aydınspor fest. Ab dieser Saison galt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich.

Torschützenkönig der Liga wurde mit 28 Toren Yunus Altun vom westtürkischen Vertreter Konyaspor.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 1. Lig auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Bank Asya 1. Lig Saison 2001/02 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 2001/02 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 2001/02 auf mackolik.com (türkisch)

2001/02
Fußballsaison 2001/02